Pascolini ist der Familienname folgender Personen:

 Alessandro Pascolini (* 1944), italienischer Physiker 

 Mauro Pascolini (* 1954), italienischer Geograph